Bara socken kan avse:
Bara socken, Gotland
Bara socken, Skåne